Carlota de Mecklemburgo-Strelitz (Mirrow, 19 de mayo de 1744-Surrey, 17 de noviembre de 1818) fue una duquesa alemana de la casa de Mecklemburgo y reina consorte de Jorge III del Reino Unido.

Biografía 
Carlota nació en Mirow (actual Alemania) el 19 de mayo de 1744, siendo la octava de los diez hijos del duque Carlos Luis Federico de Mecklemburgo, Señor de Mirow, y de su esposa, la princesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen.

El 11 de diciembre de 1752, el hermano mayor de su padre, el duque Adolfo Federico III de Mecklemburgo-Strelitz, murió sin descendencia masculina, y el hermano mayor de Carlota, Adolfo Federico, le sucedió como duque Adolfo Federico IV de Mecklemburgo-Strelitz (debido a que su padre había muerto solo 6 meses antes, el 5 de junio de 1752). Con ello la posición de Carlota y de su familia cambió considerablemente, pues pasó a tener el control de una importante parte de los territorios de Mecklemburgo. 

Fueron su hermano y su madre viuda quienes decidieron buscarle con empeño una unión ventajosa. A los 17 años fue seleccionada para ser la esposa del joven rey Jorge III de Gran Bretaña, aunque no fue la primera opción para ello. Él ya había sido ligado con varias jóvenes consideradas inadecuadas tanto por su madre, Augusta de Sajonia-Gotha, como por sus consejeros políticos.

Carlota llegó a Gran Bretaña en 1761, celebrándose su boda con el rey en la Capilla Real del Palacio de St. James de Londres el 8 de septiembre de ese mismo año. Dos semanas más tarde, ambos fueron coronados en la abadía de Westminster.

A pesar de no haber sido la primera opción de su marido como novia —y luego de haber logrado ganarse la simpatía de su suegra—, la unión de Carlota fue feliz, y al parecer, el rey nunca le fue infiel. En el curso de su matrimonio tuvieron 15 hijos, de los cuales solo dos —Octavio y Alfredo— murieron en la infancia.

La reina Carlota estuvo particularmente interesada en las artes y apoyó a Johann Christian Bach, que fue su profesor de música. Wolfgang Amadeus Mozart, entonces de apenas 8 años de edad, le dedica su Opus 3, conforme a su petición. También fundó orfanatos y un hospital para las mujeres embarazadas. Además, fue una instruida botánica aficionada y ayudó a establecer lo que hoy son los Jardines de Kew.

La educación de las mujeres era de gran importancia para Carlota, y ella misma vio que sus hijas fueran mejor educadas de lo que generalmente eran las mujeres jóvenes de aquellos tiempos.

Después del inicio de su enfermedad, entonces mal entendida como locura, Jorge III fue colocado bajo el cuidado de su esposa, la cual no podía visitarlo tan a menudo como hubiera deseado, debido a su comportamiento errático y ocasionales reacciones violentas. Sin embargo, Carlota seguía siendo el apoyo de su marido durante su enfermedad mental —ahora sabido que era secuela de la porfiria—, que empeoraría en su vejez.

Murió en Dutch House, en Surrey (luego palacio de Kew), el 17 de noviembre de 1818, a los 74 años de edad, siendo sepultada en la Capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor.

Al momento de su fallecimiento, estaba a su lado su hijo mayor, el príncipe de Gales —futuro Jorge IV—, el cual estaba sosteniendo su mano mientras ella estaba sentada en una silla, posando para el retrato de familia que se estaba pintando en ese momento.

Legado 
En su honor fueron bautizados los siguientes lugares:

 El Estrecho de la Reina Carlota, en la Isla Sur de Nueva Zelanda.
 Charlotte, en Carolina del Norte, EE. UU.
 Charlottetown, en la Isla del Príncipe Eduardo, Canadá.
 El archipiélago de la Reina Carlota, en la Columbia Británica, Canadá (actualmente, Haida Gwaii). 
 Port Charlotte, en Florida, EE. UU.
 "Queen's College" de Nuevo Brunswick en Nueva Jersey (ahora, Universidad Rutgers).
 "Queen's College" de Charlotte en Carolina del Norte.

En su honor se hizo lo siguiente:

 Postre Carlota: Fue creado a finales del siglo XVIII y fue renovado por el chef Antoine Carême a principios del siglo XIX.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos   

Reinas consortes del Reino Unido
Electoras de Hannover
Mujeres de la época georgiana
Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Strelitz
Sepultados en la Capilla de San Jorge (Castillo de Windsor)
Consortes de la casa de Mecklemburgo